Премия «Лямбда» за произведение, написанное в жанре научной фантастики, фэнтези и ужасов () — ежегодная награда, вручаемая Литературным фондом «Лямбда» за опубликованные произведения, написанные в жанре научной фантастики, фэнтези и ужасов, которые поднимают или исследуют ЛГБТ-тематику. Является одной из .

Квалификационным требованием является факт публикации книги в США в год вручения премии. Литературный фонд «Лямбда» формулирует свою миссию следующим образом: «оказывать должные почести литературе, посвящённой ЛГБТ, и финансировать писателей, читателей, книготорговцев, издателей и библиотекарей — всё литературное сообщество».

Победители и номинанты

Примечания

Ссылки 
 Lambda Literary Foundation

Премии фантастам
ЛГБТ-премии